La De Da – festival di musica neozelandese
 La De Da – singolo di Ringo Starr del 1998
 La De Da – album di Joel Plaskett del 2005